Třetí je pořadové číslo od čísla tři.

 Pád Třetí říše
 Třetí cesta
 3G – třetí generace mobilních telefonů
 Třetihory
 Třetí internacionála
 Třetí Izajáš
 Třetí křížová výprava
 Třetí makedonská válka
 Třetí muž
 Třetí Newtonův zákon
 Třetí odboj
 Třetí oko
 Třetí oko (ezoterika)
 Třetí osoba
 Třetí pád
 Třetí patro
 Třetí punská válka
 Třetí republika
 Třetí rota – román
 Třetí rozměr
 Třetí říše
 Třetí samnitská válka
 Třetí síla
 Třetí strana
 Třetí svět
 Třetí věk
 Třetí věk (rozcestník)
 Třetí země
 Třetí zákon termodynamiky
 Třetí železniční koridor
 Univerzita třetího věku